Olaszország
Cervignano d’Adda, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lodi megyében
Cervignano del Friuli, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében